Залана (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Моита-Верде. Округ коммуны — Корте.

Код INSEE коммуны — 2B356.

Коммуна расположена на восточном побережье острова в 22 км от моря. Она расположена на склоне горы на высоте 675 м и имеет вид на море. Около коммуны находится типичный генуэзский мост.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 74 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 46 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 62,2 %, в 1999 году было 54,5 %). Из 46 активных работали 41 человек (28 мужчин и 13 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 28 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика